LOT (motorfiets), een Pools historisch motorfietsmerk
LOT Polish Airlines, een Poolse luchtvaartmaatschappij
Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap, een Nederlandse onderzoeksschool
Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen, voorbereidingscursus voor professionele theaterscholen in Nederland

Zie ook
Lot (doorverwijspagina)